Гриффис — фамилия. Известные носители:
 Гриффис, Рода (род. 1965) — американская актриса, певица и каскадёр, с ролями второго плана в многочисленных телешоу и фильмах.
 Гриффис, Уильям Эллиот (1843—1928) — известный американский востоковед, священник конгрегационалистской церкви, профессор, автор многих трудов.
 Гриффис, Этель (1878—1975) — британская театральная, телевизионная и киноактриса.